Buchanan kan som auktorsförkortning betyda:

 Audria M. Buchanan
 Dianne E. Buchanan
 Peter K. Buchanan
 Robert Earle Buchanan
 John Buchanan

Robotskapade auktorsförkortningar